Български национален съюз „Нова демокрация“ (с абревиатура: БНС – НД), е националистическа политическа партия в България. Неин председател е Боян Расате. Седалището ѝ е разположено на адрес: бул. „Стефан Стамболов“ № 5, в центъра на София.

История 
На 19 април 1990 г. Софийският градски съд вписва в регистъра на основание чл. 9 от Закона за политическите партии политическа партия „Български национален съюз „Нова демокрация“. Уставът ѝ е приет на 3 март 1990 г., а за председател е избран Иван Иванов. Негов заместник става Кирил Ганев, а секретар на партията – Димитър Пенчев. Основната цел, която си поставя организацията, е възраждането на България – икономическо и духовно.

На 30 април 2004 г. са приети промени в централното ръководство на партията. Председател вече е Богдан Йоцов, а Борис Иванов става отговорен секретар.

На 6 юни 2009 г. представляващите ПП Български национален съюз „Нова демокрация“ Богдан Йоцов и Борис Иванов подават заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. Представен е и списък, съдържащ подписите на 23 374 избиратели, подкрепящи партията. На 10 юни ЦИК вписва Български национален съюз „Нова демокрация“ в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите.

По-късно партията се оглавява от бившия председател на организацията Български национален съюз Боян Расате, като участва за пръв път под негово ръководство на парламентарните избори през 2014 г.

Партията осъжда руското нападение над Украйна, започнало на 24 февруари 2022 г., като на 26 февруари нейни членове присъстват на протест срещу агресията на Владимир Путин. На протеста лидерът на БНД-НД Боян Расате демонстрира своята подкрепа към украинските националисти от полк „Азов“, като развява тяхното знаме.

Идеология 

Партията се определя като националистическа, но проявява симпатии към националсоциализма. Може да се определи и като антикомунистическа, заради негативното отношение към определени комунисти в историята.

Парламентарни избори 

 През 1991 г. е част от коалиция с БНС и БОП

2014 г. 
На предсрочните парламентарни избори през 2014 г. партията участва с бюлетина № 3.

По време на кампанията ЦИК забранява плакат на партията, който предизвиква расово разделение. Плакатът изобразява чернокожи жена, мъж и дете, облечени в народни носии. Жената и мъжът се усмихват. Отгоре пише с големи червени букви „Не, благодаря“. Следва призив да се гласува за Българския национален съюз.

При 48,66 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, партията получава 0,17 % подкрепа (или 5559 гласа).

Резултати от парламентарните избори през 2014 г. (по избирателни райони):

2017 г. 
С решение № 4266-НС от 8 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия отказва регистрацията на партията за участие на парламентарните избори през 2017 г., на 26 март 2017 г.

2021 г.

април 2021 г. 
На парламентарни избори през април 2021 г. партията участва с бюлетина № 3. При 50,61 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, партията получава 0,09 % подкрепа (или 2901 гласа).

юли 2021 г. 
На парламентарни избори през юли 2021 г. партията е избрана да участва с бюлетина № 3, след жребий изтеглен в ЦИК на 9 юни 2021 г. Сред водачите на листи са Боян Расате – 14 МИР Перник и 25 МИР София, както и Елена Ваташка – 9 МИР Кърджали и 24 МИР София. Йоло Денев е излъчен втори в листите на 19 МИР Русе и 23 МИР София.

При 42,19 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, партията получава 0,17 % подкрепа (или 4690 гласа).

ноември 2021 г. 
На парламентарни избори през ноември 2021 г. партията е избрана да участва с бюлетина № 28. При 40,23 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, партията получава 0,04 % подкрепа (или 1 099 гласа).

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г., юли 2021 г. и ноември 2021 г. (по избирателни райони):

2022 г. 
На парламентарните избори през 2022 г. партията участва с бюлетина № 16.

Президентски избори

2021 г. 

На президентските избори през 2021 г. партията подкрепя инициативен комитет за издигането на Боян Расате и Елена Ваташка за президент и вицепрезидент, те участват с бюлетина № 12. При 40,50 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, те получават 0,25 % подкрепа (или 6 798 гласа).

Резултати от президентските избори през 2021 г. (по избирателни райони):

Критики 
През 2015 г. правителството на Русия се обявява против провеждането на Луковмарш и обвинява подкрепящите го организации в неонацизъм.

Източници

Външни препратки 
  Страница на партията в официален уебсайт на Национално единство
  Сайт на Н.С. Съпротива  (Блог)
 Официален канал на БНС – НД в Ютюб
 Официална страница на БНС – НД във Фейсбук

Националистически партии в България
Крайна десница в България
Антикомунизъм в България
Основани в България през 1990 година